Севико-Наверо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино.  Занимает площадь 44,05 км². Население — 238 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de Cevico Navero

Муниципалитеты Паленсии